Haslauer ist der Familienname folgender Personen:

 Grete Haslauer (* 1936), österreichische Skirennläuferin
 Norbert Haslauer (* 1957), österreichischer Fußballspieler
 Werner Haslauer (1940–2019), österreichischer Politiker (Die Grünen)